Isla Baja kan syfta på följande platser:

Falklandsöarna 

 Penn Island (ö i Falklandsöarna), 
 Low Island (ö i Falklandsöarna, lat -51,33, long -60,46), 

Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar